Iltis to po niemiecku ssak tchórz

Okręty wojenne
 SMS Iltis (1878) – kanonierka Kaiserliche Marine z 1878 roku
 SMS Iltis (1898) – kanonierka Kaiserliche Marine z 1898 roku
 SMS Iltis (1905) – niemiecki krążownik pomocniczy z czasów I wojny światowej
 Iltis (1927) – niemiecki torpedowiec typu 1924, z czasów II wojny światowej
 Kutry torpedowe typu Iltis – typ kutrów torpedowych, produkowanych w latach 1960.
Inne
 Volkswagen Iltis – samochód terenowy z lat 1970. i 80.